gromada Pałecznica (powiat lubartowski)
 gromada Pałecznica (powiat proszowicki) (miechowski/proszowicki)